Regina Coeli steht für:

 Regina coeli, andere Schreibweise von Regina caeli, Ehrentitel für Maria, Mutter Jesu
 Regina-Coeli-Gefängnis in Rom